Зелёногу́рское воево́дство () — название бывших административных единиц Польши:
 Зелёногурское воеводство — воеводство на западе Польши, существовавшее в 1950—1975 годах.
 Зелёногурское воеводство — воеводство на западе Польши, существовавшее в 1975–1998 годах.

См. также 
 Зелёногурский повят